

Список

Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Запоріжжя
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Каховка
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Київ
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Львів
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Миколаїв
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Покров
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Полтава
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Рівне
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Черкаси
 Вулиця Кобзарська — вулиця в місті Чернівці

Див. також 
 вулиця Кобзарів

Вулиці